Tito Pompônio Basso (cônsul em 94) - cônsul sufecto em 94
 Lúcio Pompônio Basso - cônsul sufecto em 118 e filho do anterior.
 Caio Pompônio Basso Terenciano - cônsul sufecto em 193
 Pompônio Basso (cônsul em 211) - cônsul romano em 211
 Pompônio Basso (tribuno militar) - tribuno militar do 
 Pompônio Basso (cônsul em 259) - cônsul romano em 259 e 271

Desambiguações de antropônimos